Puerto Nuevo steht für:

 Puerto Nuevo (Mexiko), Ort in Baja California, Mexiko
 Puerto Nuevo (Buenos Aires), Hafen in Buenos Aires, Argentinien
 Puerto Nuevo (Puerto Rico), Sektor von Hato Rey in Río Piedras, Puerto Rico
 Puerto Nuevo (1936), argentinischer Film von Luis César Amadori 
 Club Atlético Puerto Nuevo, Sportverein in Campana, Provinz Buenos Aires, Argentinien